Bowen Island – isola dell'Australia
 Bowen Island – isola del Canada